Language Barriers – pierwszy album studyjny zespołu Sister Wood, nominowanego do Fryderyka 2015 w kategorii Fonograficznego Debiutu Roku. Ukazał się 23 marca 2015 nakładem wytwórni Kayax.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015